Hello-Goodbye é o segundo EP da banda japonesa Coming Century, lançado em 29 de julho de 2009, em três versões, apenas CD, 2CDs e CD + DVD. Hello-Goodbye apareceu sete vezes no ranking da Oricon e chegou a alcançar a primeira posição no ranking semanal onde permaneceu por uma semana.

Faixas
CD

2 CD

CD+DVD

Ver também
Anexo:Lista de álbuns número um em 2009 (Japão)

EP de 2009